Léon Bérard peut désigner :

 Léon Bérard (1870-1956), médecin et chirurgien français ;
 Léon Bérard (1876-1960), homme politique français.

Voir aussi 

 Pierre-Léon Bérard de Chazelles (1804-1876), homme politique français ;
 Centre Léon-Bérard, hôpital de Lyon.